Der Begriff Benzopyridin beschreibt:

 Benzo[b]pyridin (auch 2,3-Benzopyridin oder α,β-Benzopyridin), eine chemische Verbindung, siehe Chinolin
 Benzo[c]pyridin (auch 3,4-Benzopyridin oder β,γ-Benzopyridin), eine chemische Verbindung, siehe Isochinolin